Caerphilly bezeichnet:

 Caerphilly, eine Stadt in Wales
 Caerphilly County Borough, eine walisische Principal Area
 Caerphilly (Käse), einen walisischen Käse
 Caerphilly (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Caerphilly (Wahlkreis, Wales), einen Wahlkreis für die Nationalversammlung von Wales